Ел Мелон има више значења:

 Ел Мелон (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мелон (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мелон (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Мелон (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мелон, Ел Аројо Ондо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мелон (Тускуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мелон (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мелон, Ла Реформа (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мелон (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мелон (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мелон (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мелон (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мелон (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику